URT steht für:

 Flughafen Surat Thani in Thailand als IATA-Code
 Tansania (United Republic of Tanzania), UNDP-Code

Urt steht für:

 Urt, Gemeinde im französischen Baskenland
 Ourthe, deutscher Name des belgischen Flusses

Urt. ist die Abkürzung für:
 Urteil (Recht)
 Urban Terror, Computerspiel

URT